Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Grant Connell e Glenn Michibata 4-6, 6-3, 6-4

Teste di serie 

 Grant Connell /  Glenn Michibata (finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)

 Omar Camporese /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Eric Jelen /  Udo Riglewski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1991
ATP Tour 1991